Окси́д га́фния(IV) — бинарное неорганическое соединение металла гафния и кислорода с формулой HfO, бесцветные кристаллы или белый порошок, не растворим в воде, из растворов солей выделяется в виде гидрата.

Получение 
 Сжиганием металлического гафния в кислороде:

 

 Действием перегретым па́ром на металлический гафний:

 

 Разложением при нагревании дигидроксид-оксида гафния:

 

 Окислением кислородом хлорида гафния(IV):

 

 Разложением при нагревании оксид-дихлорида гафния:

 

 Разложением перегретым па́ром оксид-дихлорида гафния:

 

 Пиролизом оксалата, сульфата и других солей гафния:

Физические свойства 
Оксид гафния(IV) представляет собой бесцветные кристаллы, в мелкодисперсном состоянии — белый порошок, кристаллизуется в нескольких кристаллических модификациях:

 Моноклинная сингония, параметры ячейки a = 0,511 нм, b = 0,514 нм, c = 0,528 нм, β = 99,73°, плотность 9,68 г/см³, устойчива при температуре ниже 1650°С.
 Тетрагональная сингония, параметры ячейки a = 0,514 нм, c = 0,525 нм, плотность 10,01 г/см³, устойчива при температуре от 1650°С и до ≈2500°С.
 Кубическая сингония, параметры ячейки a = 0,511 нм, плотность 10,43 г/см³, устойчива при температуре выше ≈2500°С.

Не растворяется в воде, р ПР = 63,94.

Химические свойства 
При осаждении из водных растворов образуется осадок плохорасворимого желтоватого гидрата состава HfO•n HO.

Прокалённый оксид гафния химически более инертен.

 Гидратированная форма при нагревании разлагается до дигидроксид-оксида гафния:

 

 Медленно реагирует с серной кислотой:

 

 Реагирует с концентрированной плавиковой кислотой:

 

 Реагирует с галогенами в присутствии восстановителей:

 

 При сплавлении с гидроксидами, оксидами щелочных металлов образует соли гафниевой кислоты — гафнаты:

Применение 
 Для изготовления регулирующих стержней ядерных реакторов так как гафний имеет высокое сечение захвата для тепловых нейтронов.
 В качестве просветляющего покрытия оптических деталей.
 Как компонент специальных стёкол и огнеупоров.
 Как добавка к вольфраму при изготовлении нитей накаливания электрических ламп.
 В микроэлектронике применяется как замена оксида кремния при изготовлении МДП-транзисторов благодаря высокому коэффициенту относительной диэлектрической проницаемости, превышающему в 5—7 раз этот показатель у традиционно использовавшегося в качестве подзатворного диэлектрика диоксида кремния.
 Позволяет диагностировать и лечить зубной налет при регулярном стоматологическом осмотре.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Соединения гафния
гафния